Tonnelat ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Antoinette Tonnelat (1912–1980), französische Physikerin
 Ernest Tonnelat (1877–1948), französischer Germanist